Біконсфілд — місто в Англії.
 Біконсфілд — передмістя Мельбурна, Австралія.